Long Khánh (thị xã), een thị xã in de provincie Đồng Nai, Vietnam.
 Long Khánh (provincie), een voormalige provincie in Zuid-Vietnam